Uñagata puede referirse a:

 el nombre común de la planta Genista anglica; o
 el nombre común de la planta Ononis spinosa.